Прва Београдска лига у сезони 1977/78. бројала је 14 клубова. Виши степен такмичења је Београдска зона, а нижа Друга Београдска лига.	
	
Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 1977/78. следећи клубови су променили ранг:	
 Хајдук, Београд се као првопласирани тим Прве „А” Београдске лиге преселио се у Београдску зону.	
 Подунавац из Ритопека и Будућност из Добановаца као најлошије пласирани тимови Прве „А” Београдске лиге такмичење настављају у Другу Београдску лигу.
 Дунавац из Гроцке, БСК из Борче и Дунав из Великог Села су нови чланови Прве „А” Београдске лиге за сезону 1978/79. годину.
Посећеност утакмица:
 Највећи број гледалаца у 10. колу 4.300, а најмањи број гледалаца у 19. колу 620.
 Највећи број гледалаца на једној утакмици 2.000, у 17. колу Хајдук — Црвена звезда(ММЛ) (1:1). 
 Најмањи број гледалаца на једној утакмици 20, у 19. колу Балкан — Будућност (2:2)
 Највећи број гледалаца једног клуба 9.500 Јединство
 Најмањи број гледалаца једног клуба 1.650 Железничар
Занимљиво:
У ФСБ за две године регистрован фудбалер под бројем 10.000
 то је Драган Срејић (ПКБ, Падинска Скела)
 као 9.999 Миомир Васић (Славија, Београд)
 а 10.001 Славиша Марковић (Бежанија, Београд).

Клубови и локација тимова Прве „А” Београдске лиге 
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width:133%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"	
| bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" |1. Телеоптик Земун
	
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|2. Балкан Миријево 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|3. Јединство Сурчин

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|4. Бежанија Београд 
 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|5. БАСК Београд

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|6. Будућност Добановци 
 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|7. БСК Батајница	
	
	
|-
| bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" |8. ЖелезничарБеоград 

	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|9.  Хајдук Београд 
	
 	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|10. Срем Јаково 	

	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|11. ПодунавацРитопек

	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|12. ПалилулацКрњача 
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|13. ВинчаВинча

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|14. Црвена звездаМали Мокри Луг
 

|}

Резултати по колима и број гледалаца

Посећеност утакмица 

{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 85%; text-align: center" class="wikitable"
!align="right"|  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Укупно!!Просек

|- align="right" 
!style="text-align: left"| Коло   1.
|style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background:#ffe4e1;"|2.800 ||style="background:#ffe4e1;"|(:7) 400

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   2. 
|style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;"  |250||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background:#ffe4e1;"|3.350||style="background:#ffe4e1;"|(:7) 479

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   3.
|style="background: #f9f9f9;" style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |500|| style="background: #FFFACD;"|?||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #FFE4E1;" |1.800||style="background: #FFE4E1;" |(:6) 300

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   4. 
|style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #FFE4E1;" |2.800||style="background: #FFE4E1;" |(:7) 400

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   5.
|style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;"|350||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |50||style="background: #C0FFC0;"|300||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"  |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #FFE4E1;" |2.700||style="background: #FFE4E1;" |(:7) 386

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   6.
|style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;"|1.000||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;"|400||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #FFE4E1;" |2.650||style="background: #FFE4E1;" |(:7) 379

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   7.
|style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #C0FFC0;"|200||style="background: #C0FFC0;" |650|| style="background: #C0FFC0;"|500||style="background: #C0FFC0;"|50||style="background: #C0FFC0;"|500||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;" style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #FFE4E1;" |2.250||style="background: #FFE4E1;" |(:7) 321

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   8.
|style="background: #C0FFC0;" |800||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;"|400||style="background: #f9f9f9;"|—||align="right"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;" |— ||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;"|1.000||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #FFE4E1;" |3.800||style="background: #FFE4E1;" |(:7) 543

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   9.
|style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |500|| style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;"|150||style="background: #C0FFC0;"|500||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #f9f9f9;"  |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"| —||style="background: #FFE4E1;" |2.350||style="background: #FFE4E1;" |(:7) 336

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 10.
|style="background: #C0FFC0;"|800||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;"|500||style="background: #C0FFC0;"  |200||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #C0FFC0;"|1.000||style="background: #C0FFC0;"  |200||style="background: #FFE4E1;" |4.300||style="background: #FFE4E1;" |(:7) 614

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 11.
|style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200|| style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;"|100||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #C0FFC0;"|200||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #FFE4E1;" |2.250||style="background: #FFE4E1;" |(:7) 321

|- align="right"
! style="text-align: left"| Коло 12.
|style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #FFFACD;"|?||style="background: #C0FFC0;"|350||style="background: #C0FFC0;"|100||style="background: #C0FFC0;" |50||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #FFFACD;"|?||style="background: #f9f9f9;"  |—||style="background: #FFE4E1;" |700||style="background: #FFE4E1;" |(:4) 175

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 13.
|style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"  |—|| style="background: #f9f9f9;"  |—||style="background: #C0FFC0;"|500||style="background: #C0FFC0;"|300||style="background: #C0FFC0;"|200||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;"  |100||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #FFE4E1;" |1.200||style="background: #FFE4E1;" |(:5) 240

|- align="right" bgcolor= #FFE4E1
! style="text-align: right" |Укупно јесен
||3.700||2.200||4.800||2.350||2.000||1.900||2.200||850||3.100||2.400||1.050||1.150||3.400||1.850||32.950||  
|- align="right" bgcolor= #FFE4E1
!style="text-align: right"|Просек јесен
||(:7) 529||(:7) 314||(:6) 800||(:7) 336||(:7) 286||(:6) 317||(:6) 314||(:5) 170||(:6) 517||(:6) 400||(:5) 210||(:6) 192||(:5) 680||(:6) 308||||

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 14. 
|style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—|| style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #FFFACD;"|?||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;"|300|| style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #FFE4E1;" |1.600||style="background: #FFE4E1;" |(:5) 320

|- align="right" 
!style="text-align: left"| Коло 15.
|style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;"|500||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #FFFACD;" |?|| style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—|| style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #FFE4E1;" |2.400||style="background: #FFE4E1;" |(:6) 400

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 16. 
|style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—|| style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #FFFACD;"|?||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |200|| style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |450||style="background: #FFE4E1;" |3.850||style="background: #FFE4E1;" |(:6) 642

|- align="right"
! style="text-align: left"| Коло 17.
|style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;"|500||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |200|| style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |2.000||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—|| style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #FFE4E1;" |4.000||style="background: #FFE4E1;" |(:7) 571

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 18. 
|style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—|| style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #C0FFC0;"|600||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |300|| style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #FFE4E1;" |2.300||style="background: #FFE4E1;" |(:7) 329

|- align="right"
! style="text-align: left"| Коло 19. 
|style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |20||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—|| style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |300|| style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #FFE4E1;" |620||style="background: #FFE4E1;" |(:4) 155

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 20.
|style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |1.000|| style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #C0FFC0;" |50||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;"|250||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #f9f9f9;" |—|| style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #FFE4E1;" |2.150||style="background: #FFE4E1;" |(:6) 358

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 21.
|style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;"|100||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—|| style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200|| style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #FFE4E1;" |1.900||style="background: #FFE4E1;" |(:6) 317

|- align="right"
! style="text-align: left"| Коло 22.
|style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #FFFACD;" |?|| style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #FFFACD;"|?||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |200|| style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #FFE4E1;" |1.800||style="background: #FFE4E1;" |(:4) 450

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 23.
|style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |2.500||style="background: #FFFACD;"|?||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #f9f9f9;" |—|| style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—|| style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #FFE4E1;" |3.400||style="background: #FFE4E1;" |(:5) 680

|-align="right" 
!style="text-align: left"| Коло 24.
|style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—|| style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |50||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;"|1.500||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |100|| style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #FFE4E1;" |2.350||style="background: #FFE4E1;" |(:6) 392

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 25.
|style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;"|400||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |100|| style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;"|—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—|| style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #FFE4E1;" |2.200||style="background: #FFE4E1;" |(:6) 367

|- align="right"
! style="text-align: left"| Коло 26.
|style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #C0FFC0;"|350||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #FFFACD;" |?|| style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;"|1.000||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—|| style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #f9f9f9;" |—||style="background: #FFE4E1;" |2.450||style="background: #FFE4E1;" |(:6) 408

|- align="right" bgcolor= #FFE4E1
!style="text-align: right" |Укупно пролеће
||2.400||1.120||4.700||1.850||1.600||1.300||3.700||800||4.900||3.350||1.050||1.600||1.200||1.450||31.020||  
|- align="right" bgcolor= #FFE4E1
!style="text-align: right"|Просек пролеће
||(:5) 480||(:6) 187||(:5) 940||(:5) 370||(:5) 320||(:3) 433||(:7) 529||(:7) 114||(:6) 817||(:4) 838||(:5) 210||(:7) 229||(:2) 600||(:7) 207||||

|- align="right" bgcolor=C0FFC0
!style="text-align: right" |Укупно сезона
!|6.100||3.320||9.500||4.200||3.600||3.200||5.900||1.650||8.000||5.750||2.100||2.750||4.600||3.300||63.970|| 
|- align="right" bgcolor=C0FFC0
!style="text-align: right"|Просек сезоне
!|(:12) 508||(:13) 255||(:11) 864||(:12) 350||(:12) 300||(:9) 356||(:13) 454||(:12) 138||(:12) 667||(:10) 575||(:10) 210||(:13) 212||(:7) 657||(:13) 254||||

|-  
!align="right"| !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Укупно!!Просек 
|}
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #efefef;" 
|||| 
|}

Резултати и статистика 
Домаћини су наведени у левој колони.

{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"
!align="left"| !! style="text-align: left" | Екипа !!  !!   !!  !! !!  !! !!  !!  !!  !!  !! !! !! !! 
|- 
!1|| style="text-align: left" | Телеоптик 
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;"|4:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #FFFACD;"|2:2 ||style="background: #C0FFC0;"|3:0 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #FFFACD;"|0:0  ||style="background: #FFE4E1;"|0:4 ||style="background: #C0FFC0;" |4:0 ||style="background: #C0FFC0;"|4:0 ||style="background: #C0FFC0;"|1:0||style="background: #C0FFC0;"|4:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1  
|- !  style="background: #f9f9f9;"

!2|| style="text-align: left" | Балкан 
| style="background: #C0FFC0;" |3:0  ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |4:3  ||style="background: #C0FFC0;" |3:0  ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  ||style="background: #FFFACD;" |2:2  ||style="background: #C0FFC0;" |5:0  || style="background: #C0FFC0;" |2:0  ||style="background: #FFE4E1;" |0:3  ||style="background: #FFFACD;" |0:0  ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 || style="background: #FFE4E1;" |0:1  ||style="background: #FFFACD;" |1:1  
|-

!3|| style="text-align: left" | Јединство 
|style="background: #C0FFC0;" |1:0  ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:0  ||style="background: #C0FFC0;" |3:1  ||style="background: #C0FFC0;" |3:0  ||style="background: #C0FFC0;" |2:0  ||style="background: #FFFACD;" |2:2   ||style="background: #FFE4E1;" |0:1  ||style="background: #C0FFC0;" |5:2  ||style="background: #C0FFC0;" |4:2 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1  ||style="background: #C0FFC0;" |3:0  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 
|-! style="background:#F0F0F0;"

!4|| style="text-align: left" | Бежанија 
|style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |4:2  ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:3  ||style="background: #FFFACD;" |2:2  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0  ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1  ||style="background: #FFE4E1;" |1:3 
|-

!5|| style="text-align: left" | БАСК 
|style="background: #C0FFC0;" |2:0  ||style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #FFE4E1;" |0:2  ||style="background: #C0FFC0;" |2:0  ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |0:0  ||style="background: #C0FFC0;" |3:1  ||style="background: #C0FFC0;" |3:0  ||style="background: #FFE4E1;" |2:6  ||style="background: #FFE4E1;" |1:2  ||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |7:1  ||style="background: #C0FFC0;" |4:0 
|-! style="background:#F0F0F0;"

!6|| style="text-align: left" | Будућност 
|style="background: #FFE4E1;" |0:5  ||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #FFE4E1;" |0:1  ||style="background: #FFE4E1;" |0:3  ||style="background: #FFE4E1;" |1:2  ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:1  ||style="background: #FFE4E1;" |1:3  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0  ||style="background: #FFE4E1;" |0:1  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0  ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 
|-

!7|| style="text-align: left" | БСК
|style="background: #FFE4E1;" |1:3  ||style="background: #C0FFC0;" |4:1  ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  ||style="background: #FFFACD;"|1:1  ||style="background: #FFFACD;" |0:0  ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0   ||style="background: #FFE4E1;" |0:1  ||style="background: #FFE4E1;" |0:3  ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0   ||style="background: #C0FFC0;" |2:0  ||style="background: #FFFACD;" |0:0 
|-! style="background:#F0F0F0;"

!8|| style="text-align: left" | Железничар 
|style="background: #C0FFC0;" |4:0   ||style="background: #C0FFC0;" |3:0  ||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #FFFACD;" |0:0   ||style="background: #FFE4E1;" |1:3 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |0:0   ||style="background: #FFE4E1;" |0:5 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 
|-

!9|| style="text-align: left" | Хајдук 
|style="background: #C0FFC0;" |1:0  ||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #C0FFC0;" |3:0  ||style="background: #C0FFC0;" |4:1  ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |4:0  ||style="background: #C0FFC0;" |6:0  ||style="background: #C0FFC0;" |3:1  ||style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:0  ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0  ||style="background: #C0FFC0;" |2:0  ||style="background: #FFFACD;" |1:1  
|-! style="background:#F0F0F0;"

!10|| style="text-align: left" | Срем 
|style="background: #C0FFC0;" |3:1  ||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #C0FFC0;" |2:0  ||style="background: #FFE4E1;" |0:1  ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0   ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |5:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0  ||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #C0FFC0;" |4:0  
|-!

!11|| style="text-align: left" | Подунавац 
|style="background: #FFFACD;" |2:2  ||style="background: #C0FFC0;" |4:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2  ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0  ||style="background: #C0FFC0;" |4:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:5 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1  
|-! style="background:#F0F0F0;"

!12|| style="text-align: left" | Палилулац 
| style="background: #FFFACD;" |0:0 || style="background: #FFE4E1;" |0:1  ||style="background: #FFE4E1;" |2:3 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:6 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  ||style="background: #FFE4E1;" |0:1  ||style="background: #FFE4E1;" |0:1  || style="background: #FFE4E1;" |1:3 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0  ||style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #FFFACD;" |3:3  ||style="background: #FFE4E1;" |2:3 
|-! style="background:#F0F0F0;"

!13|| style="text-align: left" | Винча
| style="background: #FFE4E1;" |0:1  || style="background: #FFFACD;" |2:2  ||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0  ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  ||style="background: #FFE4E1;" |0:1  ||style="background: #FFE4E1;" |2:3 || style="background: #FFFACD;" |2:2  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #FFFACD;"|0:0 
|-! style="background:#F0F0F0;"

!14|| style="text-align: left" | Црвена звезда
| style="background: #C0FFC0;" |5:2  || style="background: #C0FFC0;" |4:3 ||style="background: #FFE4E1;" |1:3  ||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #FFE4E1;" |2:3 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0  ||style="background: #C0FFC0;" |4:1  ||style="background: #FFFACD;" |3:3  ||style="background: #C0FFC0;" |5:2  ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0  ||style="background: #C0FFC0;" |4:0  ||style="background: #FFFACD;" |0:0  ||style="background: #dcdbd6;" |XXX 
|}
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 
|| ||  ||  
|}

|}

Табела 

Будућнос из Добановаца због казне одузето 4 бода
Нови чланови Прве „А” Београдске лиге за сезону 1978/79. годину.
{|  class="wikitable"  style="text-align:center"
|-  bgcolor=#C0FFC0
|  || align=left |  Дунавац, Гроцка 
|  || align=left |  БСК, Борча
|  || align=left |  Дунав, Велико Село
|}

Напомене

Референце

Спољашње везе 	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији	

Врати се на врх

Фудбалске лиге у Србији
Фудбал у Београду
Сезона 1977/78. у југословенском фудбалу